Il singolare del Trofeo Paolo Corazzi 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Benjamin Becker era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Denis Gremelmayr ha battuto in finale 6–4, 7–5 Marius Copil.

Teste di serie

  Rajeev Ram (primo turno)
  Dustin Brown (primo turno)
  Gō Soeda (quarti di finale)
  Gilles Müller (primo turno)

 Izak van der Merwe (primo turno)
 Guillermo Olaso (primo turno)
 Alexander Peya (semifinali)
 Sergio Gutiérrez-Ferrol (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Trofeo Paolo Corazzi 2010